I ruggenti anni Venti (The Roaring Twenties) – film del 1939 diretto da Raoul Walsh
 The Roaring Twenties – miniserie televisiva del 2008